Rotes Land steht für:

 Rotes Land in den Waldecker Gefilden, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen und Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, siehe Waldecker Gefilde #Das Rote Land
 Landschaftsschutzgebiet Rotes Land bei Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Das ganze Land ist Rot
 Rotland